Āqā Jarī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āqā Jerī, ort, Kurdistan, 
 Āghjeh Rūd, ort, Östazarbaijan, 
 Aghajari, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar